Бенцион Нетанья́ху (при рождении Бенцион Милейковский, ; , Варшава — , Иерусалим) — израильский историк и деятель движения ревизионизма, отец премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Биография 
Бенцион Нетаньяху родился 25 марта 1910 года в Варшаве. Сын Натана Милейковского и Сары Лурье. В 1920 году вместе с семьёй переехал в Палестину (тогда под британским управлением). В 1944 году он женился на Циле Сегал (умерла в 2000 году).

Всего у семьи Нетаниягу было трое сыновей: в 1946 году родился Йонатан, в 1949 году — Биньямин, в 1952 году — Идо (рентгенолог, литератор и драматург).

Переехав в Иерусалим, Бенцион Нетаньяху поступил в Еврейский университет. Там он посвятил себя проблеме марранов — евреев, живших в Испании и Португалии, которые сменили иудаизм на христианство, а также пропагандировал и распространял атеистические статьи Макса Нордау.

Он предложил теорию, согласно которой марраны крестились не по принуждению, а с целью интеграции в местные сообщества. Также он утверждал, что коренное население притесняло крестившихся евреев не по религиозным мотивам, а руководствуясь расистскими убеждениями. Эта точка зрения подробно изложена в монографии «Истоки инквизиции в Испании XV века».

Позже Бенцион Нетаньяху перебрался в США, где стал почётным профессором Корнеллского университета (Итака, штат Нью-Йорк). Впоследствии вернулся в Израиль. Был вторым главным редактором Еврейской энциклопедии на иврите после смерти Иосифа Клаузнера.

Нетаньяху-старший известен благодаря тому, что работал личным секретарём Владимира (Зеева) Жаботинского — основателя движения сионистов-ревизионистов, участники которого в 20-х годах XX века выступали за создание еврейского государства на обоих берегах реки Иордан. В то же время Бенцион так и не связал свою жизнь с политикой. Однако он выступал с критикой в отношении политических взглядов своего сына Биньямина.

Брат — израильский математик Элиша Нетаньяху (1912—1986), муж судьи Верховного Суда Израиля Шошаны Нетаньяху (урождённой Шенбург, род. 1923), отец профессора информатики Натана Нетаньяху (род. 1951).

Примечания 

Историки Израиля
Столетние долгожители Израиля
Биньямин Нетаньяху
Родители премьер-министров Израиля
Выпускники Дропси-колледжа
Преподаватели Дропси-колледжа